Kap Murray ist der Name folgender Kaps in Antarktika:

 Kap Murray (Murray-Insel) an der Murray-Insel, Grahamland
 Kap Murray (Ross-Schelfeis), an der Hillary-Küste, Ross Dependency